Улу́-Елга́, Улуелга () — топоним, встречается в Башкирии.

 Улуелга — река в Башкортостане.
 Улу-Елга — деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Улуелга — село в Белорецком районе Башкортостана, относится к Ишлинскому сельсовету, железнодорожная станция Улу-Елга.